Bartels se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans Bartels
 Paul J. Bartels